Szamra - miejscowość w Algierii
Szamra - miejscowość w Syrii